La Serie A1 2008-2009 è stata la 25ª edizione del campionato italiano femminile di pallanuoto.
La stagione regolare è scattata il 18 ottobre 2008 e si è conclusa il 28 marzo 2009, mentre la seconda fase si è disputata dal 22 aprile al 23 maggio, data in cui le ragazze dell'Orizzonte Catania si sono imposte in gara 4 sulla Fiorentina aggiudicandosi il loro 17º scudetto.

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale scudetto

Play Out

Tabellone 1

Tabellone 2

Verdetti
 Orizzonte Catania Campione d'Italia
 RN Florentia e WP Messina retrocesse in Serie A2

Sport acquatici nel 2008
Sport acquatici nel 2009
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto